Караба́нов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Карабанов, Андрей Николаевич — русский оперный певец, баритон. Солист Мариинского театра.
 Карабанов, Дмитрий Иванович (1927—2015) — советский государственный и российский общественный деятель.
 Карабанов, Николай Тимофеевич (1934—1998) — советский и российский химик, преподаватель хроматографии.
 
 Карабанов, Павел Фёдорович (1767—1851) — собиратель и знаток русской истории и древностей.
 Карабанов, Пётр Матвеевич (1765—1829) — русский поэт-архаист.
 Карабанов, Сергей Анатольевич (1965—2022) — российский хоккейный судья, инспектор Федерации хоккея России.
 Карабанов, Степан Тимофеевич (1905—1978) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.



См. также